

Codici 
 DRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dirranbandi (Australia)

Musica
 DRN  – acronimo di Dumpy's Rusty Nuts, gruppo rock britannico anni ottanta.